El Ministerio de Administraciones Públicas de España fue un departamento ministerial encargado de las relaciones con las comunidades autónomas y la coordinación de la Administración General del Estado. Fue suprimido en la reestructuración de los departamentos ministeriales de abril de 2009.

Funciones 
El Ministerio de Administraciones Públicas, durante la IX Legislatura, era el encargado de la preparación y ejecución de la política del Gobierno en materia de organización y transformación de la Administración, empleo público, relaciones y cooperación con las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración local, y coordinación de la Administración General del Estado en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de los demás ministerios en relación con los servicios de estos en el territorio. Le correspondía, además, la preparación y seguimiento de la Conferencia de Presidentes.

Titulares 
Los titulares del Ministerio de Administraciones Públicas durante la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fueron:
 Jordi Sevilla Segura (18 de abril de 2004-9 de julio de 2007).
 Elena Salgado Méndez (9 de julio de 2007-7 de abril de 2009).

Estructura 
El Ministerio de Administraciones Públicas, durante la IX Legislatura, se estructuraba en los siguientes órganos superiores y directivos:
 Secretaría de Estado para la Administración Pública.
 Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.
 Subsecretaría de Administraciones Públicas.

En el ámbito territorial, eran órganos del Ministerio de Administraciones Públicas las Delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Como órgano de asistencia inmediata al ministro, existía un Gabinete que asumía las funciones relativas a la Conferencia de Presidentes. Dependiente del Gabinete del Ministro existía una Oficina de Prensa.

Correspondía al titular del departamento la presidencia de los siguientes órganos colegiados:

 Consejo Rector del Instituto Nacional de Administración Pública.
 Conferencia Sectorial de Administración Pública.
 Consejo Superior de Administración Electrónica.
 Comisión Nacional de Administración Local.
 Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas.
 Comisión Interministerial de Simplificación Administrativa.
 Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.
 Consejo Superior de Fundaciones.

El titular del Ministerio era miembro de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica, y de la Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad. Asimismo, formaba parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando había de tratar asuntos relacionados con las competencias de este Departamento.

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios se adscribía al Ministerio a través de su titular.

Historia 

Durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, correspondía al Ministerio de Administraciones Públicas el ejercicio de las competencias que, hasta 2004, les estaban atribuidas al Ministerio de Administraciones Públicas de la VII Legislatura.

Enlaces externos 
 Portal de acceso general a las Administraciones públicas del Reino de España

Referencias 
El contenido de este artículo incorpora material publicado en el Boletín Oficial del Estado, que se encuentra en el dominio público de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual española.

Administraciones Públicas
Administraciones Públicas
Administraciones Públicas
Ministerios de Administraciones Públicas de España